{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80201) - || 1999 VG54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80202) - || 1999 VU57 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80203) - || 1999 VA58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80204) - || 1999 VF58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80205) - || 1999 VV59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80206) - || 1999 VU69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80207) - || 1999 VH73 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80208) - || 1999 VG81 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80209) - || 1999 VK89 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80210) - || 1999 VN90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80211) - || 1999 VF95 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80212) - || 1999 VQ96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80213) - || 1999 VS105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80214) - || 1999 VG107 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80215) - || 1999 VM111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80216) - || 1999 VL112 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80217) - || 1999 VX114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80218) - || 1999 VO123 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80219) - || 1999 VA124 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80220) - || 1999 VC144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80221) - || 1999 VM144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80222) - || 1999 VP144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80223) - || 1999 VH151 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80224) - || 1999 VH160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80225) - || 1999 VT160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80226) - || 1999 VP166 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80227) - || 1999 VH168 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80228) - || 1999 VN170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80229) - || 1999 VA171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80230) - || 1999 VH171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80231) - || 1999 VF187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80232) - || 1999 VQ188 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80233) - || 1999 VB190 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80234) - || 1999 VK195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80235) - || 1999 VO201 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80236) - || 1999 VX201 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80237) - || 1999 VR208 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80238) - || 1999 VH218 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80239) - || 1999 VM220 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80240) - || 1999 VZ223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80241) - || 1999 VH225 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80242) - || 1999 WT || 18 november 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (80243) - || 1999 WL1 || 28 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (80244) - || 1999 WY1 || 25 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80245) - || 1999 WM4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80246) - || 1999 WW6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80247) - || 1999 WD7 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80248) - || 1999 WL7 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80249) - || 1999 WB9 || 30 november 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| (80250) - || 1999 WW9 || 30 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80251) - || 1999 WW11 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80252) - || 1999 WD12 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80253) - || 1999 WF13 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80254) - || 1999 WG13 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80255) - || 1999 WZ19 || 16 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80256) - || 1999 XD1 || 2 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80257) - || 1999 XF3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80258) - || 1999 XE5 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80259) - || 1999 XW5 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80260) - || 1999 XR6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80261) - || 1999 XV9 || 4 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80262) - || 1999 XY13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80263) - || 1999 XQ15 || 5 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80264) - || 1999 XR15 || 5 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80265) - || 1999 XV21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80266) - || 1999 XE22 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80267) - || 1999 XX25 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80268) - || 1999 XU27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80269) - || 1999 XW28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80270) - || 1999 XJ29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80271) - || 1999 XY29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80272) - || 1999 XJ30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80273) - || 1999 XQ30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80274) - || 1999 XW30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80275) - || 1999 XY31 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80276) - || 1999 XL32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80277) - || 1999 XQ32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80278) - || 1999 XH33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80279) - || 1999 XP33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80280) - || 1999 XX33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80281) - || 1999 XS34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80282) - || 1999 XF35 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80283) - || 1999 XF36 || 6 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80284) - || 1999 XH39 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80285) - || 1999 XH40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80286) - || 1999 XZ43 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80287) - || 1999 XZ44 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80288) - || 1999 XU48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80289) - || 1999 XP49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80290) - || 1999 XK53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80291) - || 1999 XB55 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80292) - || 1999 XX55 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80293) - || 1999 XS56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80294) - || 1999 XU57 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80295) - || 1999 XY57 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80296) - || 1999 XM58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80297) - || 1999 XS59 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80298) - || 1999 XE60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80299) - || 1999 XJ60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80300) - || 1999 XV63 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten